Ру́сов () — село в Снятынской городской общине Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1119 человек. Занимает площадь 3,216 км². Почтовый индекс — 78335. Телефонный код — 3476.

Известные уроженцы 
 Мигаль, Тарас Степанович (1920—1982) — украинский советский писатель, публицист.
 Плавьюк, Николай Васильевич (1925—2012) — украинский политический деятель в эмиграции, последний глава правительства УНР в изгнании.
 Стефаник, Василий Семёнович (1871—1936) — украинский писатель.
 Стефаник, Василий Ильич (1939—2010) — украинский биолог, эколог.

Ссылки 
 Русов на сайте Верховной рады Украины